Moesa, früher auch in der Schreibweise Moësa, steht für:
 den Hauptfluss, der das Misox im Kanton Graubünden, Schweiz durchzieht, siehe Moësa (Fluss)
 davon abgeleitet den Bezirk Moesa, siehe Bezirk Moesa
 Region Moesa, eine Verwaltungseinheit im Kanton Graubünden, Schweiz